Scott Andrew Aarssen (né le  à London, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
Il commence sa carrière avec les Knights de London dans la Ligue de hockey de l'Ontario lors des séries éliminatoires en 2004-2005. Il joue avec eux lors des 4 saisons suivantes avant de rejoindre l'Université de Western Ontario pour trois ans. En 2012-2013, il quitte le Canada pour signer dans le championnat d'Autriche avec Dornbirner EC. Il n'y joue qu'une saison puis signe dans le championnat du Royaume-Uni pour le Braehead Clan.

Statistiques 

|2004-2005 || Knights de London || LHO ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2005-2006 || Knights de London || LHO ||65 ||2 ||12 ||14 ||24 ||19 ||1 ||1 ||2 ||6 
|-
|2006-2007 || Knights de London || LHO ||53 ||3 ||21 ||24 ||41 ||15 ||0 ||4 ||4 ||2 
|- 
|2007-2008 || Knights de London || LHO ||40 ||0 ||11 ||11 ||16 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 || Knights de London || LHO ||46 ||3 ||10 ||13 ||42 ||14 ||2 ||3 ||5 ||23
|- 
|2009-2010 || Université de Western Ontario || SIC ||27 ||3 ||17 ||20 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Université de Western Ontario || SIC ||23 ||3 || 16|| 19||30 || 8|| 1|| 3|| 4||8 
|-
|2011-2012 || Université de Western Ontario || SIC || 28|| 1||7 ||8 || 22||8 || 0|| 4||4 ||4 
|-
|2012-2013 || Dornbirner EC || EBEL || 41|| 1|| 4|| 5|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Braehead Clan || EIHL || 52 || 4 || 33 || 37 || 55 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|2014-2015 || Braehead Clan || EIHL || 60||2 ||38 ||40 ||38 ||2 ||0 ||2 ||2 ||2 
|-
|2015-2016 || Braehead Clan || EIHL || 52 || 5 || 23 || 28 || 48 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2016-2017 || Braehead Clan || EIHL || 52 || 4 || 30 || 34 || 32 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2017-2018 || Sheffield Steelers || EIHL || 53|| 2|| 21|| 23|| 18|| 4|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
|2018-2019 || Fife Flyers || EIHL || 49 || 1 || 29 || 30 || 26 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2019-2020 || Fife Flyers || EIHL || 49|| 2|| 16|| 18||49|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en mai 1988
Naissance à London (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Knights de London
Joueur du Dornbirner EC
Joueur du Braehead Clan
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur des Fife Flyers